Macro-langue désigne une catégorie de langue dans ethnologue.com (depuis la  édition) et dans la norme ISO 639-3

Norme ISO 639-3

Différences entre ISO 639-2 et 639-3 
Certaines macro-langues telles que définies par l'ISO 639-3 ne possédaient pas de langue individuelle dans l'ISO 639-2, par exemple « ara ». D'autres, comme « nor », avaient déjà leurs langues individuelles (« nno », « nob ») dans 639-2. Cela signifie que certaines langues (par exemple « arb ») qui étaient considérées par ISO 639-2 comme des dialectes d'une langue (« ara »), sont maintenant elles-mêmes, dans certains contextes, considérées dans ISO 639-3 comme des langues individuelles. 58 langues dans la classification ISO 639-2 sont considérées comme des macro-langues dans la classification ISO 639-3, sur les 62 macro-langues au total.

Liste de macro-langues

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Continuum linguistique
 Variété linguistique
 Typologie sociolinguistique des langues

ISO 639